{{Autres 
projets
|wikinews=Catégorie:1er mai|wikinews titre=1er mai}}

Premier-Mai ou Ier-Mai ou 1-mai ou I-mai ou 1-mai, avec ou sans majuscule et souvent sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 
,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Musique et cinéma 
  mai, titre d'une chanson du folklore français de la fin du .
 Premier mai (film), film français de Luis Saslavsky en 1958 avec Yves Montand.

Sport 
 Stade du Premier-Mai à Pyongyang en Corée du Nord, le plus grand stade du monde.

Célébration 
 Premier Mai, autre nom de la Journée internationale des travailleurs.

Toponymie 

Les noms de plusieurs voies, places, sites ou édifices, de pays ou de régions francophones, contiennent cette date sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Les principaux événements concernés sont :

 La Fête du Travail, célébrée le  dans de nombreux pays dont la France.

Sites et édifices 

  mai (métro d'Alger), une station de la ligne 1 du métro d'Alger.
 1 Mai (métro de Bucarest), une station du métro de Bucarest

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places, contiennent cette date sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date :

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième :

Notes et références 

Néant

Voir aussi 

Homonymie
01